

Patronymes 
 Charles-Louis Havas, et ses deux fils :
 Auguste Havas
 Charles-Guillaume Havas
 Frédéric Havas
 Judith Havas
 Lianne La Havas

Sociétés 
 Havas, entreprise française de conseil en communication ;
 voir Catégorie:Havas